Leopold III., markgrof Austrije, (1073. – 1136.), 6. markgrof Austrije
Leopold III. Austrijski (1351. – 1386.), vojvoda Austrije
Leopold III., vojvoda Anhalt-Dessaua (1740. – 1817.)
Leopold III., knez Lippea (1821. – 1875.)
Leopold III., kralj Belgije (1901. – 1983.)